

Patronyme 

 Philippe Dagen (né en 1959), universitaire, critique d'art et romancier français.

Culture 

 Dagen zonder lief, film belge réalisé par Felix Van Groeningen et sorti en 2007.

Transport 
 Dagen H : désigne la date et l'heure choisies par les autorités pour changer le sens de circulation automobile en Suède, du côté gauche vers le côté droit de la chaussée.

Voir aussi